Државна химна Сахарске Арапске Демократске Републике носи назив „Синови Сахаре” ().

Текст

Референце 

Химне непризнатих држава
Сахарска Арапска Демократска Република